San Alberto, une municipalité située dans le département de Cesar, en Colombie ;
 département de San Alberto, une des 26 subdivisions de la province de Córdoba, en Argentine.

Voir aussi 
 San Alberto Hurtado, une station de la Ligne 1 du métro de Santiago